Александр Томилов:
 Томилов, Александр Варнавович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9667; 26 ноября 1855.
 Томилов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7778; 26 ноября 1847.